World Matchplay 1956 — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Tower Circus, Блэкпул (Англия). Победителем турнира стал Фред Дэвис, выигравший в финале у Джона Палмена со счётом 38:35. Второй раз подряд в финале играли одни и те же снукеристы.

Результаты

Ссылки 

 Global Snooker 
 

World Matchplay (снукер)
1956 год в снукере
Чемпионат мира по снукеру